Vesterby kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Vesterby (Darum Sogn) – en bebyggelse i Darum Sogn, Esbjerg Kommune
 Vesterby (Fejø) – en bebyggelse og et ejerlav i Fejø Sogn, Lolland Kommune
 Vesterby (Fuglsbølle Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Fuglsbølle Sogn, Langeland Kommune
 Vesterby (Grindløse Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Grindløse Sogn, Nordfyns Kommune
 Vesterby (Hedensted Sogn) – en bebyggelse i Hedensted Sogn, Hedensted Kommune
 Vesterby (Holeby Sogn) – en bebyggelse i Holeby Sogn, Lolland Kommune
 Vesterby (Kegnæs Sogn) – en bebyggelse i Kegnæs Sogn, Sønderborg Kommune
 Vesterby (Klakring Sogn) – en bebyggelse i Klakring Sogn, Hedensted Kommune
 Vesterby (Lønborg Sogn) – en bebyggelse i Lønborg Sogn, Ringkøbing-Skjern Kommune
 Vesterby (Nørre Bork Sogn) – en bebyggelse i Nørre Bork Sogn, Ringkøbing-Skjern Kommune
 Vesterby (Rindum Sogn) – en bebyggelse i Rindum Sogn, Ringkøbing-Skjern Kommune
 Vesterby (Skagen Sogn) – en bebyggelse i Skagen Sogn, Frederikshavn Kommune
 Vesterby (Skovlænge Sogn) – en bebyggelse i Skovlænge Sogn
 Vesterby (Skovshoved Sogn) – en bebyggelse i Skovshoved Sogn, Gentofte Kommune
 Vesterby (Sønder Borris Sogn) – en bebyggelse i Sønder Borris Sogn, Ringkøbing-Skjern Kommune
 Vesterby (Vestervig Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Vestervig Sogn, Thisted Kommune
 Vesterby (Ødsted Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Ødsted Sogn, Vejle Kommune
 Vesterby (Øland Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Øland Sogn, Jammerbugt Kommune
 Vesterby (Østerild Sogn) – en bebyggelse i Østerild Sogn, Thisted Kommune